Литовський хрест — подвійний шестикінечний хрест з двома перекладинами, варіація патріаршого хреста. Історично такий хрест був символом королівської династії Ягеллонів.
 Литовський хрест — традиційне литовське мистецтво обробки і прикраси хрестів.